Frisinga – città della Germania, in Baviera
 Circondario di Frisinga – circondario della Germania